Kalium-Pumpe bezeichnet:

 Natrium-Kalium-Pumpe, in der Zellmembran verankertes Transmembranprotein
 Protonen-Kalium-Pumpe, ein Enzym in den Belegzellen im Magen, eine so genannte ATPase